John Darby ist der Name folgender Personen:

* John Darby, Pseudonym von James Garretson (1828–1895), US-amerikanischer Kieferchirurg und Philosoph
 John Fletcher Darby (1803–1882), US-amerikanischer Politiker
 John Nelson Darby (1800–1882), britischer Theologe und Priester